Варкови́цкий () — топонимическая фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Варковицкий, Владимир Александрович (1916—1974) — советский балетмейстер, сын Л. М. Варковицкой.
 Варковицкий, Самуил (1898—1987) — польский (позже израильский) художник.

Топоним 
 Варковицкий сельский совет (Дубенский район, Ровенская область, село Варковичи).
 Kurdybań Warkowicki (Курдыбан-Варковицкий) — село в Волынском воеводстве.